Sagebiel ist der Familienname folgender Personen:

 August Sagebiel (1879–1943), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Ernst Sagebiel (1892–1970), deutscher Architekt
 Wilhelm Sagebiel (1855–1940), deutscher Bildhauer